Юрген Шторбек — міністеріальдиригент, начальник відділу «Громадська безпека та порядок, поліція, законодавство правопорядку, служба з надзвичайних ситуацій, рятувальна справа» Міністерства внутрішніх та комунальних справ федеральної землі Бранденбург.
 Шторбек-Франкендорф — громада Управління Темніц, ФРН.